Метростро́й:
 «Метрострой» (ранее — Ленметрострой) — санкт-петербургская строительная компания, являвшаяся основным подрядчиком строительства Петербургского метрополитена в 1941—2021 годах.
 «Метрострой Северной Столицы» — санкт-петербургская строительная компания, пришедшая на смену «Метрострою» в 2021 году со статусом «единственного поставщика» на строительстве Петербургского метрополитена.
 «Московский Метрострой» (Мосметрострой) — московская строительная компания, основной подрядчик строительства Московского метрополитена.

Топоним 
 Метрострой — посёлок в Тбилиси.
 Метрострой — посёлок в Омутнинском районе, Кировская область
 «Метрострой» — стадион в Петроградском районе Санкт-Петербурга
 «Метрострой» — название стадиона «Красная Пресня» в Москве в 1946—1977 годах

В спорте 
 «Метрострой» — женский клуб по хоккею на траве, Санкт-Петербург
 «Метрострой» — ныне не существующий советский футбольный клуб, Москва

См. также 
 Строительство метрополитена

Примечания